Урос:

 Уро́с — древний летописный город Великопермского княжества.
 урос — индейская народность в Перу, Пуно.
 Урос — озеро в Карелии.